Ackley Creek  ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ackley Creek (Shell Rock River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Ackley Creek (Battle Creek), Fluss im Bundesstaat Michigan